Svitlana Serhijivna Loboda, také Svetlana Loboda, ukrajinsky Світлана Сергіiвна Лобода (* 18. října 1982 Kyjev, Sovětský svaz) je ukrajinská zpěvačka, moderátorka a bývalá členka populární dívčí skupiny VIA Gra, známé v mimo rusky mluvící prostor jako Nu Virgos. Reprezentovala Ukrajinu na Eurovizi 2009 v Moskvě, kde s písní "Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)" obsadila 12. místo se ziskem 76 bodů.

Diskografie

Alba 
 2005: Ты не забудешь
 2008: Не ма4о
 2017: H2Lo

Kompilace 
 2006: Чёрный ангел
 2006: Постой, мущина!
 2008: F*ck The Macho
 2009: Anti-Crisis Girl

Singly

Galerie

Odkazy

Reference

Související články 
 Ukrajina na Eurovision Song Contest

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální web 
 
 Videoklip "Be My Valentine (Anti-Crisis Girl) (YouTube)
 Vystoupení ve finále Eurovize 2009 (YouTube)

Ukrajinské zpěvačky
Účastníci Eurovision Song Contest 2009
Ukrajinští účastníci Eurovision Song Contest
Narození 18. října
Narození v roce 1982
Narození v Kyjevě
Žijící lidé
Ženy